Albahaca o albaca es el nombre vulgar de la hierba condimenticia cultivada Ocimum basilicum.

También puede referirse a:
Nepeta cataria
 Acinos alpinus como "albahaca silvestre"
 Clinopodium acinos como "albahaca silvestre"
 Clinopodium vulgarecomo